Perrigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Perrigny (Jura) im Département Jura
 Perrigny (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
 Perrigny-lès-Dijon im Département Côte-d'Or
 Perrigny-sur-Armançon im Département Yonne
 Perrigny-sur-l’Ognon im Département Côte-d'Or
 Perrigny-sur-Loire im Département Saône-et-Loire